Metaloorganska jedinjenja (metalorganici), klasa su hemijskih jedinjenja koja sadrže metale i organske ligande, koji pružaju rastvorljivost u organskim rastvaračima. Jedinjenja sa tim svojstvima nalaze primenu u nauci o materijalima za depoziciju metalno organske pare (MOCVD) ili sol-gel obradu. 

Ovaj termin može da opisuje:
 Organometalno jedinjenje 
 Metalne koordinacione komplekse organskih liganda, e.g., metal acetilacetonata, alkoksida.